Монреальский международный кинофестиваль (; FFM) — один из старейших в Канаде и единственный соревновательный кинофестиваль, аккредитованный FIAPF, проходящий в Северной Америке (в свою очередь, Международный кинофестиваль в Торонто — единственный аккредитованный несоревновательный кинофестиваль). Проходит ежегодно в конце августа в провинции Квебек в городе Монреаль. В отличие от кинофестиваля в Торонто, который больше ориентируется на канадские и североамериканские фильмы, Монреальский кинофестиваль более подробно освещает фильмы со всего мира.

Монреальский кинофестиваль предназначен для поощрения культурного разнообразия и взаимопонимания между странами, содействия качественному кинематографу с целью развития киноискусства на всех континентах, продвижения новых талантов и инновационных работ, проведения встреч профессионалов со всего мира.

Президентом Монреальского кинофестиваля является Serge Losique, вице-президентом — Danièle Cauchard.  
Руководство Сержа оценивается неоднозначно. Кинофестиваль лишился спонсорства государственных компаний SODEC и Telefilm Canada из-за их конфликта с Сержем в 2004 году. Впоследствии они объявили о поддержке нового международного кинофестиваля New Montreal FilmFest (FIFM), руководимый компанией Spectra Entertainment. Его президентом стал Daniel Langlois. После провала первой церемонии фестиваля, в начале 2006 года он был заброшен. В июле 2007 Серж отозвал иски против прежних спонсоров, вследствие чего финансирование возобновилось.

Фестиваль 
Основными программами фестиваля являются:
 World Competition
 First Films World Competition
 Hors Concours (World Greats, вне конкурса)
 Focus on World Cinema (Америка, Европа, Азия, Африка, Океания)
 Documentaries of the World

Лауреаты Мирового конкурса Гран-При Америк

Лауреаты «Золотого Зенита» в конкурсе «Мировой конкурс дебютных фильмов»

Жюри 
До начала каждого мероприятия, директора фестиваля назначают жюри, которые собственноручно выбирают фильмы-победители. Жюри выбираются из широкого круга международных артистов, на основании их работ и отзывов коллег.

Влияние 
Согласно опросу Léger Marketing:
 В 2008 году фестиваль посетили 385,000 человек. Из них 323,352 (84%) составляли местные киноманы, остальные 61,591 (16%) человек были приезжими.
 Из посетителей 27% были моложе 35 лет, 34% были в возрасте от 35 до 54 лет, и 39% были старше 54 лет.
 За время фестиваля посетители потратили в среднем $921.60. Причём, приезжие потратили в среднем в 2 раза больше, нежели жители Квебека.
 Затраты посетителей фестиваля были оценены в 21 миллион долларов.

Примечания

Ссылки 
 

Кинофестивали Канады
Фестивали Монреаля
Фестивали, появившиеся в 1977 году